

Patronyme 
 Marcel Turnier (1906-1988), général français.
 Mathias Le Turnier (1995-), coureur cycliste français,